Љиљана Генер (Скакавац (Карловац), 29. мај 1928 — Загреб, 3. децембар 2010) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Плави 9 || Јелица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Курир Тончи - Труба ТВ филм || /
|-
| 1963. || Мој стан Кратки филм || /
|-
| 1964. || На тараци ТВ филм || /
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице || Јонина жена
|-
| 1966. || Спасавање части ТВ филм || Марта
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости ТВ филм || Вера
|-
| 1969. || Суморна јесен ТВ серија || Часна сестра
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Кужиш стари мој || /
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1988. || Господски живот Стипе Звонарова ТВ филм || Мајка
|-
| 1988. || Сокол га није волио || Бака
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1997. || Чудновате згоде шегрта Хлапића || Јана (глас)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2006. || Забрањена љубав ТВ серија || Гђа. Росенстеин
|}

Рођени 1928.
Умрли 2010.
Карловчани
Кордунаши
Југословенски глумци
Хрватске глумице